Seed (//) est un interpréteur JavaScript et une bibliothèque logicielle faisant partie du projet GNOME permettant de créer des applications autonomes (pas des applications web) en JavaScript. Il s'appuie sur le moteur de rendu JavaScript JavaScriptCore du projet WebKit. Il est possible de créer facilement des modules en C.

Seed est intégré à GNOME depuis la version 2.28 de ce dernier.

Seed est utilisé par deux jeux du paquet GNOME Games ainsi que par Epiphany pour la conception de ses extensions.

Hello world en seed 

#!/usr/bin/env seed

print("Hello, world!");

Un programme utilisant le module GTK+ 
Ceci affiche une fenêtre vide ayant pour nom Exemple.
#!/usr/bin/env seed

Gtk = imports.gi.Gtk;
Gtk.init(null, null);

var window = new Gtk.Window({title: "Exemple"});

window.signal.hide.connect(Gtk.main_quit);

window.show_all();
Gtk.main();

Modules 
Pour utiliser un module, il suffit de taper la commande imports. suivie du nom du module en respectant la casse et d'un point-virgule. Seed gère de nombreux modules, dont ceux de GObject Introspection.

Liste des versions de Seed 
Les versions de Seed portent comme noms des albums de rock de chanteurs ou de groupes connus. Seed est actuellement en développement actif.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  Seed sur le wiki de GNOME
  Documentation de Seed
  Tutoriel officiel de Seed
  Créer un navigateur simple

Outil de développement logiciel
Logiciel libre sous licence LGPL
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
JavaScript
Produit lancé en 2008